El Torneig de Monterrey 2023, conegut oficialment com a Abierto GNP Seguros 2023, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany a les sèries WTA 250 de la WTA. La quinzena edició del torneig es va celebrar entre el 27 de febrer i el 5 de març de 2023 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

La tennista croata Donna Vekić va guanyar el quart títol individual del seu palmarès, el primer en més d'un any.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2023
WTA Tour 2023